Mistrz i Małgorzata – powieść Michaiła Bułhakowa

Filmy 

 Mistrz i Małgorzata – włosko-jugosłowiański film z 1972 roku, reż. Aleksandar Petrović
 Mistrz i Małgorzata – polski miniserial z 1988 roku, reż. Maciej Wojtyszko
 Mistrz i Małgorzata – rosyjski film z 1994 roku, reż. Jurij Kara
 Mistrz i Małgorzata – rosyjski miniserial z 2005 roku, reż. Władimir Bortko